Walk-off steht für:

Walk-off (Sport), ein Walk-Off-Sieg;

verschiedene politische oder wirtschaftliche Proteste (wie z. B. eine Arbeitsniederlegung):

Cummeragunja Walk-off der Aborigines in New South Wales, 1939
Wave Hill Walk-off von Gurindji-Viehzüchtern im Northern Territory von Australien, 1966

en:Walk-off